Монастырь Добруша ():

 Добрушский Николаевский монастырь в Шолданештском районе Молдавии.
 Монастырь Добруша в жудеце Вылча в Румынии.